Andreas Feichtinger ist der Name folgender Personen:

* Andreas Feichtinger (Fußballspieler) (* 1978), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Andreas Feichtinger (Schiedsrichter) (* 1983), österreichischer Fußballschiedsrichter